10/3 kan syfta på:

 10 mars
 3 oktober (amerikanskt datumformat)